Marian Dąbrowski (1878–1958) – polski dziennikarz, właściciel koncernu wydawniczego Ilustrowany Kurier Codzienny, wydawca i polityk
 Marian Dąbrowski (1882–1925) – polski publicysta i oficer, major, mąż Marii Dąbrowskiej
 Marian Dąbrowski (1900–1985) – polski aktor
 Marian Dąbrowski (1927–1995) – polski malarz
 Marian Dąbrowski (ur. 1949) – polski oficer, pułkownik
 Marian Dąbrowski – prezes klubu piłkarskiego ŁKS Łódź